Albert d'Olivier de Pezet (1792-1867) – politico francese
 Laurent D'Olivier (1982) – ciclista su pista e su strada francese
 Louis-Camille d'Olivier (1827-1870) – fotografo francese

Pagine correlate
Olivier